|-
| 125801 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125802 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125803 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125804 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125805 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125806 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125807 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125808 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125809 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125810 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125811 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125812 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125813 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125814 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125815 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125816 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125817 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125818 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125819 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125820 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125821 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125822 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125823 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125824 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125825 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125826 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125827 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125828 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125829 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125830 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125831 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125832 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125833 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125834 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125835 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125836 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125837 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125838 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125839 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125840 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125841 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125842 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125843 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125844 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125845 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125846 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125847 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125848 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125849 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125850 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125851 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125852 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125853 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125854 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125855 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125856 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125857 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125858 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125859 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125860 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125861 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125862 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125863 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125864 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125865 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125866 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125867 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125868 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125869 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125870 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125871 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125872 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125873 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125874 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125875 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125876 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125877 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125878 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125879 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125880 - || || 9 de desembre, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 125881 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125882 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125883 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125884 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125885 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125886 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125887 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125888 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125889 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125890 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125891 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125892 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125893 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125894 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125895 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125896 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125897 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125898 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125899 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125900 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5